Лин-Юэ́ Хун (; ) — гонконгская кёрлингистка.

Играет на позиции четвёртого. Скип своей команды.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Начала играть в кёрлинг в Канаде, в провинции Онтарио, с сезона 2016—2017 выступает за Гонконг.

Примечания

Ссылки 
 
 Видео: 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Гонконга